Лез-Орм () — название нескольких коммун во Франции:

 Лез-Орм — в департаменте Вьенна.
 Лез-Орм — в департаменте Йонна.